Ресайклинг (от ) может означать:
 Cash Recycling
 Переработка отходов
 Холодный ресайклинг